Zimbabwaans rugbyteam (mannen)
 Zimbabwaans rugbyteam (vrouwen)